Jeitler ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Jeitler-Cincelli (* 1980), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP), Abgeordnete zum Nationalrat 
 Georg H. Jeitler (* 1979), österreichischer Unternehmer, Wirtschaftsforensiker und Sachverständiger 
 Maria Jeitler (* 1980), österreichische Musikerin, Autorin und Politikerin (ÖVP), Abgeordnete zum Nationalrat, siehe Maria Großbauer